Alexandre Vincentelli (1884-1977), plus connu sous le pseudonyme de Dréan, acteur et chanteur français ;
François Vincentelli (né en 1974), acteur belge.